Kràssavka (Tula), localitat de la província de Tula, a Rússia
 Kràssavka (Mokroús), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Kràssavka (Atkarsk), localitat de la província de Saràtov, a Rússia